Ibrahima Koné
 Ibrahima Koné (1969) elefántcsontparti labdarúgó
 Ibrahima Koné (1977) mali labdarúgó
 Ibrahima Koné (1999) mali labdarúgó

Ibrahim Koné
 Ibrahim Koné (1989) guineai (korábban elefántcsontparti) labdarúgó
 Ibrahim Koné (1995) elefántcsontparti labdarúgó